Kompilacja – dzieło (utwór) będące zestawieniem lub połączeniem fragmentów dzieł innych autorów (lub niekiedy własnych).

Zobacz też 
 plagiat
 prawa autorskie
 abstrakt

Proza użytkowa